Botryodiplodia — рід грибів. Назва вперше опублікована 1884 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 24.10.2019 налічує 160 видів роду Botryodiplodia:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1884. Sylloge Fungorum: Sylloge Sphaeropsidearum et Melanconiearum. Sylloge Fungorum. 3:1-840 — P.377

Роди грибів
Діапортові